EAU je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ugando.
 Evropska urološko združenje (angl. European Assocation of Urology)
 Estonska agrikulturna univerza

Glej tudi 

Kratice

fr:EAU